Бідин — село в Україні, в Ніжинському районі Чернігівської області.
 Бідин — колишнє село у Яворівському районі Львівської області.